Gordioidea är en ordning av djur. Gordioidea ingår i fylumet tagelmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Tagelmaskar
Gordioidea